Scaligero steht für:

 Scaligerburg ()
 Massimo Scaligero (italienischer Journalist)